Plusieurs musées en Suisse portent cette dénomination :
 Canton de Vaud : Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne
 Canton du Valais : Musée cantonal des beaux-arts de Sion.